Georges Mikhaïlovitch de Russie (1863-1919), grand-duc de Russie
 Georges Mikhaïlovitch de Russie (1981), tsarévitch de Russie

Maison de Holstein-Gottorp-Romanov